Der Ghanaische Fußballpokal () ist neben der Premier League der wichtigste nationale Herrenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften in Ghana. Er wird von der Ghana Football Association (GFA) seit 1958 ausgerichtet. Zwischen 2002 und 2010 wurde der Wettbewerb nicht ausgetragen; Rekordsieger ist Accra Hearts of Oak mit zwölf Titeln.

Sieger nach Jahr

Rangliste

Weblinks 
 Ghana - List of Cup Winners, in: rsssf.com (abgerufen am 16. Juli 2013)

Pokalsieger